Карусе́ль (от , ) — аттракцион, представляющий собой вращающуюся платформу, на которой установлены (либо подвешены к крыше, либо прикреплены к центральной стойке) сиденья, сделанные чаще всего в виде лошадок, автомобильчиков и других животных или транспортных средств.

В XVI веке каруселями (слово тогда имело мужской род) называли праздники, пришедшие на смену рыцарским турнирам. Карусель часто включал в себя конные балеты и показательные выступления всадников. Праздники отличались пышностью нарядов как участников, так и зрителей и привлекали большое внимание. Традиция доехала и до России. Так, 16 июня 1766 года перед Зимним дворцом был устроен грандиозный Карусель. В параде принимала участие процессия, состоявшая из четырёх кадрилей: Славянской, Римской, Индийской, Турецкой. Второй раз карусель был устроен на том же месте, в том же году 11 июля. Подробное описание этих каруселей приводятся в газете Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям, 1766 год, № 51 и № 58.

Пародируя показательные выступления всадников, в XVIII веке французские инженеры начали строить аттракцион — вращающуюся платформу, с установленными на ней деревянными лошадьми, сидя на которых посетители должны были снимать копьём кольца со столбов или поражать установленные по кругу мишени. Одну из таких механических каруселей привез в Россию Петр I. Впоследствии аттракцион упрощался, постепенно придя к знакомому нам сегодня виду.

Карусель может приводиться в движение как двигателем (обычно электрическим), так и силами самих крутящихся, которые перед тем как сесть на карусель, раскручивают её. Такие карусели, которые нужно раскручивать самим катающимся, часто устанавливают на детских игровых площадках.

Карусели постоянно эволюционировали. Начиная от простых вращающихся конструкций (таких как площадочная карусель), к цепочным каруселям («Цирк», «Сказка», «Тропикана») и до каруселей со сложным движением с помощью гидравлики (как мини-джет «Таити»).

Кроме аттракционов, каруселями часто называют другие механизмы, имеющие сходное поведение — например, в автоматизированных линиях по разливу напитков, упаковке сыпучих веществ или производству печатной продукции. В веб-дизайне каруселью называется элемент интерфейса, обычно размещаемый на стартовой странице веб-сайта, представляющий собой череду сменяющих друг друга через определённые интервалы баннеров. В иностранных аэропортах каруселью также называют вращающиеся ленты по выдаче багажа.

В переносном смысле каруселью называют канитель, неразбериху, череду быстро сменяющихся предметов или событий, круговерть, часто бестолковую, например, «бесконечная карусель меняющихся министров».

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Carousels.com
 International Museum of Carousel Art
 Карусель — аттракцион для детей или рыцарский турнир?
 Александрийская карусель. Золотой Век — Статья о каруселях на сайте ежегодно проводимой в Петергорфе карусели (фестиваля культуры эпохи возрождения)
 

Аттракционы
Детская площадка